Ernie Eves (1946- ), homme politique canadien ;
 Reginald Grenville Eves (1876-1941), peintre britannique.